O Jenin Sport Club é um clube de futebol palestino com sede em Jenin.

História 
A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol, e foi fundado em 1945.

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina